Сент Џонс има више значења:
 Сент Џонс (Њуфаундленд и Лабрадор), је град на истоку Канаде и главни град њене провинције Њуфаундленд и Лабрадор
 Округ Сент Џонс (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Сент Џонс (округ Марикопа, Аризона), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Сент Џонс (Аризона), је град у америчкој савезној држави Аризона
 Сент Џонс (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Сент Џонс (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Сент Џонс (Охајо), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Охајо
 Сент Џонс (Антигва и Барбуда), је главни град Антигве и Барбуде
 Сент Џонс (река), је река која протиче кроз САД
 Сент Џонс (Саба)